Az 1976-os UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1976. április 28-án és május 19-én játszották az angol Liverpool FC és a belga Club Brugge KV csapatai. A kupát szoros eredménnyel az angol csapat nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1975–1976-os UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa